Cossonideus är ett släkte av skalbaggar. Cossonideus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Cossonideus